Egersdörfer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Egersdörfer (1866–1946), deutscher Landschaftsmaler und Kunstpädagoge
 Heinrich Egersdörfer (1853–1915), deutscher Maler, Zeichner und Illustrator
 Konrad Egersdörfer (1868–1943), deutscher Maler und Illustrator
 Matthias Egersdörfer (* 1969), deutscher Kabarettist, Komiker und Schauspieler